Fanfan – soprannome di Christine Fan, cantante, attrice e conduttrice televisiva taiwanese
 Fanfan – uno degli amici animali di Spank in Hello Spank e nelle serie successive

Fan Fan – film del 1918 diretto da Chester M. Franklin e Sidney A. Franklin basato sull'operetta The Mikado di Gilbert e Sullivan
 Fanfan – film del 1993 diretto da Alexandre Jardin